Barbora Krejčíková e Nikola Mektić erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Krejčíková ha fatto coppia con Rajeev Ram mentre Mektić ha fatto coppia con Barbora Strýcová perdendo al primo turno contro Hayley Carter e Sander Gillé.Questa edizione 2021 è terminata con la seconda vittoria  consecutiva di Barbora Krejčíková in coppia con Rajeev Ram che hanno battuto in finale Samantha Stosur / Matthew Ebden con il punteggio di 6–1, 6–4.

Teste di serie 

  Barbora Strýcová /  Nikola Mektić (primo turno)
  Nicole Melichar /  Robert Farah (ritirati, secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Juan Sebastián Cabal (primo turno)

  Demi Schuurs /  Wesley Koolhof (primo turno)
  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (campioni)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (primo turno)
  Luisa Stefani /  Bruno Soares (secondo turno)

Alternate 

  Hayley Carter /  Sander Gillé (quarti di finale)

Wildcard 

  Asia Muhammad /  Luke Saville (primo turno)
  Ellen Perez /  Andrew Harris (secondo turno)
  Ivana Popovic /  Aleksandar Vukic (primo turno)
  Arina Rodionova /  Max Purcell (quarti di finale)

  Storm Sanders /  Marc Polmans (semifinale)
  Astra Sharma /  John-Patrick Smith (primo turno)
  Samantha Stosur /  Matthew Ebden (finalisti)
  Belinda Woolcock /  John Peers (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2021